Натуральне число 1263
 1263 рік до нашої ери
 1263 рік нашої ери